Ниручар — топоним (основной тип: потамоним) в России.

Красноярский край 
 Ниручар — река, правый приток реки Южная Таймура, координаты 62°07' с. ш. 103°43' в. д., код ГКГН 574879.
 Ниручар — река, правый приток р. Мойеро, координаты 66°15' с. ш. 103°39' в. д., код ГКГН 740057.
 Ниручар — река, левый приток р. Тембенчи (бассейн р. Нижняя Тунгуска), координаты 67°12' с. ш. 94°19' в. д., код ГКГН 193026.
 Ниручар — река, правый приток р. Верхняя Чунку (бассейн р. Подкаменная Тунгуска), координаты 62°09' с. ш. 97°59' в. д., код ГКГН 193863.
 Ниручар — озеро, левобережье р. Хурингда;исток р. Ниручар, координаты 66°04' с. ш. 93°15' в. д., код ГКГН 193343.
 Ниручар — река, правый приток р. Ванга (бассейн р. Нижняя Тунгуска), координаты 65°51' с. ш. 93°07' в. д., код ГКГН 194611.
 Ниручар — река, левый приток реки Самасик, координаты 62°31' с. ш. 98°04' в. д., код ГКГН 565392.

См. также